Бле () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Неронд. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18031.

Коммуна расположена приблизительно в 220 км к югу от Парижа, в 130 км юго-восточнее Орлеана, в 33 км к юго-востоку от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 647 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 379 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 262 были экономически активными, 117 — неактивными (показатель активности — 69,1 %, в 1999 году было 60,3 %). Из 262 активных работали 218 человек (121 мужчина и 97 женщин), безработных было 44 (19 мужчин и 25 женщин). Среди 117 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 59 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жермен (XI—XII века). Исторический памятник с 1926 года
 Крытый рынок (1821 год). Исторический памятник с 1993 года
 Замок Бле (XV век)
 Следы римского акведука

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер